Рида Белькади (; 1925—2012) — тунисский шахматист, международный мастер (1974).

В составе сборной Туниса участник 9-и Олимпиад (1960—1962, 1966—1974, 1978—1980).

Согласно профилю на сайте ФИДЕ, на момент смерти Р. Белькади не входил в число активных тунисских шахматистов, имел рейтинг 2345 пунктов и занимал 4-ю позицию в национальном рейтинг-листе.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Туниса